О́пыт
 Опыт — одно из понятий теории познания. Знания, приобретённые в процессе жизни, работы, профессиональной деятельности, участия в исторических событиях и т.п. В этом значении слово является singulare tantum.
 Опыт — то же, что и эксперимент. В отличие от опыта в первом смысле, имеет множественное число ("ставить опыты").
 Опыт — то же, что и эссе. Прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, подразумевающее впечатления и соображения автора по конкретному поводу. Название опыта обычно выглядит как "Опыт о...", собрание опытов - "Опыты". Классический образец - "Опыты" Монтеня.
 Опыт — условное обозначение достижений персонажа компьютерной игры, выраженное в числовом эквиваленте.
 «Опыт» — парусный 14-пушечный катер русского флота, участник англо-русской войны.
 «Опыт» — парусная шхуна Балтийского флота России 1819 года постройки.
 «Опыт» — парусный бомбардирский корабль, а затем транспорт Черноморского флота России 1825 года постройки.
 «Опыт» — парусная шхуна Каспийской флотилии России.
 «Опыт» — парусная шхуна Балтийского флота России 1847 года постройки.
 «Опыт» — парусная шхуна Черноморского флота России, участник Крымской войны.
 «Опыт» — канонерская лодка, первый российский военный корабль с броневой защитой.
 «Опыт» — колесный буксирный пароход русского, а затем болгарского флота, участник русско-турецкой войны.
 «Опыт» (до 1883 года — «Ливадия») — паровая императорская яхта с эллиптическим корпусом.
 Опыт — посёлок, Подгоренский район, Воронежская область, Россия.
 Опыт — упразднённый посёлок в составе Калтасинского сельсовета Калтасинского района Башкирской АССР.

См. также 

 Эксперимент
 Experience